El término Nochixtlán (topónimo de origen náhuatl que significa «lugar de la grana o cochinilla») alude, en esta enciclopedia:

 al municipio de Asunción Nochixtlán, municipio del estado mexicano de Oaxaca;
 a Asunción Nochixtlán, localidad del estado mexicano de Oaxaca, cabecera del municipio anterior;
 al distrito de Nochixtlán, distrito del estado mexicano de Oaxaca;
 al Enfrentamiento en Nochixtlán, enfrentamiento entre las fuerzas del orden y manifestantes, en junio del 2016;
 a San Juan Nochixtlán, localidad del estado mexicano de Oaxaca, en el municipio de Santiago Chazumba.